Erythracarinae — підродина тромбідіформних кліщів.

Класифікація 
Підродина Erythracarinae включає  родів:
 Chaussieria Oudemans
 Chaussieria aprica  Otto, 1999
 Chaussieria benoiti  Naudo, 1977
 Chaussieria berlesei  (Oudemans, 1906)
 Chaussieria brevis  Naudo, 1977
 Chaussieria capensis  Meyer &. Ryke 1960 
 Chaussieria dissimilis  Naudo, 1977
 Chaussieria domestica (C. L. Koch, 1847)
 Chaussieria flavus  (Dugès, 1834)
 Chaussieria pilifera Otto, 1999
 Chaussieria pulleni  Otto, 1999
 Chaussieria pumila  Otto, 1999
 Chaussieria sanctaehelenae  Naudo, 1977
 Chaussieria venustissima  (Berlese, 1882)
 Chaussieria warregense  (Hirst, 1931)
 Erythracarus Berlese, 1903
 Erythracarus amnicolus  Otto, 1999
 Erythracarus avius  Otto, 1999
 Erythracarus barbarus  Otto, 1999
 Erythracarus ciliatus  Otto, 1999
 Erythracarus decoris  Otto, 1999
 Erythracarus elegans  Otto, 1999
 Erythracarus festinus  (Meyer & Ueckermann, 1987)
 Erythracarus flavipes  Otto, 1999
 Erythracarus grahami  (Meyer & Ryke, 1960)
 Erythracarus katherinae  Otto, 1999
 Erythracarus longsetae  (Reda, 1991)
 Erythracarus nasutus  Otto, 1999
 Erythracarus nobarii  (Reda, 1991)
 Erythracarus parietinus (Hermann, 1804)
 Erythracarus pyrrholeucus (Hermann, 1804)
 Erythracarus ruricola  (Dugès, 1834)
 Erythracarus sabulosus  (Berlese, 1885)
 Erythracarus sachalinensis  (Zacharda, 1985) † 
 Erythracarus schneideri  (Oudemans, 1936)
 Erythracarus solarii  (Ueckermann, 1987)
 Erythracarus terminalis  (Banks, 1916)
 Lacteoscythis Pogrebnyak, 1995
 Lacteoscythis arenaria Pogrebnyak, 1995
 Mesoanystis Zacharda in Zacharda & Krivoluckij, 1985 †
 Mesoanystis taymirensis Zacharda in Zacharda & Krivoluckij, 1985 †
 Namadia Smith-Meyer & Ueckermann, 1987
 Namadia floreata Smith-Meyer & Ueckermann, 1987
 Pedidromus Otto, 2000 
 Pedidromus agitatus Otto, 2000
 Pedidromus curiosus Otto, 2000
 Pedidromus durongensis Otto, 2000
 Pedidromus peliculus Otto, 2000
 Pedidromus pilotrix Otto, 2000
 Pedidromus velox Otto, 2000
 Siblyia Oudemans, 1936
 Siblyia ignipes (Dugès, 1834) 
 Tarsolarcus Thor, 1912
 Tarsolarcus articulosus Thor, 1912
 Tarsolarcus clypeatus (Kuznetsov, 1983)
 Tarsolarcus longisetus Barilo, 1984
 Tarsotomus
 Tarsotomus hercules (Berlese, 1882)
 Tarsotomus ignicolus (Barilo, 1984)

Тромбідіформні кліщі
Підродини членистоногих